Кето — персонаж греческой мифологии, дочь Геи и Понта.
 (65489) Кето — довольно крупный двойной транснептуновый объект рассеянного диска.